Namhyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namhyeon-dong, Jecheon, stadsdel i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Namhyeon-dong, Seoul, stadsdel i Gwanak-gu, Seoul,